Das IGA Tennis Classic 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Oklahoma City. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 14. bis 20. Februar 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Oklahoma City